Анатолий Корепанов: Корепанов, Анатолий Всеволодович (род. 1959) — российский легкоатлет, тренер, трёхкратный чемпион мира в беге на 100 км в составе сборной России.
 Корепанов, Анатолий Максимович (1929—2018) — советский и российский врач, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, заслуженный работник здравоохранения Удмуртии, лауреат Государственной премии Удмуртии.